Dinophilus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Schmidt 1848. Enligt Catalogue of Life ingår Dinophilus i familjen Dinophilidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Dorvilleidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Dinophilus